Вильява (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 1,1 км². Население — 10295 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del ayuntamiento de Villava 

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры